Rejon nowobożański – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon ma powierzchnię 1243 km² i liczy około 34 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Nowy Boh.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 12 silskich rad, obejmujących w sumie 55 wsi i 2 osady.

Miejscowości rejonu